Джованни Кампари (; 10 января 1927, Реджо-нель-Эмилия, Италия — 7 октября 2016, там же) — итальянский футболист и тренер.

Карьера 

В качестве игрока выступал на позиции вратаря в низших итальянских лигах. Став тренером, Кампари долгое время трудился с юношескими и молодежной командами «Реджаны». В сезоне 1973/74 руководил основным составом клуба: вместе с ним он сохранил прописку в Серии B. Затем специалист работал с «Равенной» и малоизвестными итальянскими коллективами.

С 1990 по 1996 года Кампари являлся наставником сборной Кубы, а с 1999 по 2000 годы входил в тренерский штаб сборной Сенегала.

Достижения 
 Серебряный призер Карибского кубка (1): 1995.
 Бронзовый призер Карибского кубка (1): 1996.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Реджана»
Тренеры ФК «Равенна»
Тренеры ФК «Мельфи»
Тренеры ФК «Бишелье»
Тренеры ФК «Трани»
Тренеры ФК «Андрия»
Тренеры сборной Кубы по футболу